Ополско войводство  () е войводство в Южна Полша. Заема площ от 9 411,87 хил.км2. Административен център и най-голям град е Ополе.

География 
Голям дял от територията на войводството се намира в историческата област Горна Силезия, а Бжегски и Намисловски окръзи са част от Долна Силезия. Малка част от Олесненски окръг принадлежи към историческия регион Великополша (Велюнска земя). Областта граничи с Долносилезкото войводство на запад, с Великополското и Лодзкото на север, със Силезкото войводство на изток и с Чехия на юг.

История 

Областта е създадена през 1950 г., когато старото Силезко-Домбровско войводство е разделено на 2.

Население 

Според данни от полската Централна статистическа служба, към 1 януари 2014 г. населението на войводството възлиза на 1 004 416 души. Гъстотата е 107 души/км2.

Етнически състав:
 поляци
 германци – 9,89 % (104 339 души)

Административно деление 
Войводството се дели на 12 окръга (повяти), които от своя стана са разделени на 71 общини (гмини).

Фотогалерия

Външни препратки 
 Фотография от областта

Бележки